Die Abkürzung SKEME steht für
 Versatile Secure Key Exchange Mechanism for Internet – Vorgänger von Internet Security Association and Key Management Protocol

SKEME